Altena puede referirse a:

Altena (Alemania), municipio del estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.
Altena (Países Bajos), municipio de Brabante Septentrional, Países Bajos.